Первый турнир «Кубанская весна» прошёл в марте 2003 года.

В турнир были заявлены:
 от России:
 «ЦСК ВВС» (Самара), «Надежда» (Ногинск), «Энергетик-КМВ» (Кисловодск), «Чертаново» (Москва) — 4, 5, 6 и 8 место в Чемпионате России 2002 года;
 Женская сборная России по футболу (до 19 лет);
 «Ника» (Нижний Новгород) - 3 место в первой лиге;
 от Украины: «Легенда» (Чернигов) и «Харьков-Кондиционер» (Харьков) — 1 и 2 место в Чемпионате Украины 2002 года.

Групповой этап 
Группа А. Место проведения — Анапа (23-25 марта)

Группа Б. Место проведения — Полтавская (23-25 марта)

Сетка плей-офф

Источники 
 Примечания

 Литература
 
 
 
Международные соревнования по футболу в России
Товарищеские турниры по футболу
Футбол в Краснодарском крае
Соревнования по женскому футболу
2003 год в женском футболе
Футбол в России в 2003 году
Женский футбол в России
Международные спортивные соревнования в Краснодарском крае